Нойндорф (нем. Neundorf) — топоним.

 Нойндорф (Анхальт) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 
 Нойндорф (Лобенштайн) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 
 Нойндорф (Шлайц) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.